Саделер:

 Саделер — семейство нидерландских гравёров на меди.
 Саделер, Эгидий (1570—1629) — фламандский художник и график, мастер гравюры по меди.